Лэй — фамилия.

 Лэй (фамилия) — китайская фамилия:
 Лэй Фэн (1940—1962) — китайский герой.
 Лэй Цзюнь (род. 1969) — китайский предприниматель, генеральный директор компании Xiaomi.
 Лэй Цян (род. 1960) — китайско-канадский музыкант.
 Лэй, Кеннет (1942—2006) — американский бизнесмен и преступник.
 Лэй, Оливер (1845—1890) — американский художник-портретист, отец Чарльза Лэя.
 Лэй (Ле), Франсис (1932—2018) — французский композитор и исполнитель.
  (1877—1956) — американский архитектор.
 Лэй, Эвелин (1900—1996) — английская актриса.

Другое 
 Лэй Улун — персонаж серии игр Tekken.

См. также 
 Лей
 Lay's